Oktjabr'skij rajon 

 Oktjabr'skij rajon, rajon dell'Oblast' dell'Amur
 Oktjabr'skij rajon, rajon del Circondario autonomo degli Chanty-Mansi-Jugra
 Oktjabr'skij rajon, rajon dell'Oblast' di Čeljabinsk
 Oktjabr'skij rajon, rajon dell'Oblast' autonoma ebraica
 Oktjabr'skij rajon, rajon della repubblica autonoma della Calmucchia
 Oktjabr'skij rajon, rajon dell'Oblast' di Kostroma
 Oktjabr'skij rajon, rajon dell'Oblast' di Kursk
 Oktjabr'skij rajon, rajon dell'Oblast' di Orenburg
 Oktjabr'skij rajon, rajon del Kraj di Perm'
 Oktjabr'skij rajon, rajon del Kraj primorskij
 Oktjabr'skij rajon, rajon dell'Oblast' di Rostov
 Oktjabr'skij rajon, rajon dell'Oblast' di Volgograd
 Oktjabr'skij rajon, rajon del Territorio del Litorale

Pagine correlate 
 Oktjabr'skij